Илья Голосов: Голосов, Илья Александрович (1883—1945) — советский архитектор.
 Голосов, Илья Евгеньевич (род. 2001) — российский футболист.